А́рмия спасе́ния рохинджа Аракана (сокр. АРСА; ), ранее известна как Харака аль-Якин () — бирманская военизированная повстанческая группировка, действующая на севере штата Ракхайн (Мьянма). Выступает в защиту интересов мусульман рохинджа, ведет вооруженную борьбу с бирманскими правительственными силами. Лидером организации является эмигрант из Саудовской Аравии — Атаулла абу Аммар Юнуни более известный как Ата Улла.

Власти Мьянмы рассматривают АРСА в качестве исламистской повстанческой группировки имеющей связь с международными террористическими организациями, которые оказывают ей помощь Сама организация отрицает какую-либо причастность к террористическим организациям.

История 
По данным  АРСА была образована в 2012 году.

Примечания 

Военизированные организации
Националистические организации
Организации Мьянмы
Преследование рохинджа в Мьянме